Рудольф Юханович Риммель (; 27 июля 1937, село Герасимовка, Таврический район, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР — 6 сентября 2003, Таллин) — эстонский поэт, писатель, публицист. При его жизни было опубликовано 16 стихотворных сборников на эстонском языке.

Биография 

Родился в эстонском посёлке недалеко от Усть-Каменогорска, причём его предки состояли как из депортированных, так и из добровольно эмигрировавших. Его отец был заключен в тюрьму в 1937 году и умер в том же году.

В 1945 году после смерти матери Риммель был усыновлен тёткой, жившей в Эстонии, и приехал в Эстонию. В 1956 году окончил русскую школу в Вильянди, после чего поступил на юридический факультет Тартуского университета.

В 1956—1960 годах учился в Университете Тарту. Печатался с 1958 года. С 1960 по 1963 год работал в Таллиннской милиции.

С 1963 по 1970 год работал в редакции сатирического журнала «Pikker». В 1964 году вступил в КПСС. Затем был консультантом союза писателей Эстонии, а с 1976 года литературным редактором журнала Noorus. В 1996 году из-за сильного ухудшения зрения вышел на пенсию.

6 сентября 2003 года выбросился из окна своей квартиры в таллинской многоэтажке в знак протеста против присоединения Эстонии к Евросоюзу.

Библиография 
 «Hommik: luuletusi 1958—1963» (1963)
 «Lüüriline miilits ja kolmteist huligaansust» (1964)
 «Sõna romantikast» (1967)
 «Sfinks sinilillega» (poeem, 1969)
 «Arabeskid: värsse 1966—1967» (1969)
 «Haldjas» (Leipzig 1969, bibliofiilne väljaanne, trükitud 10 eksemplari, kujundanud Rein Mägar)
 «Ööpoeem. Vaikus» (1970, poeem ja luuletused)
 «Ohvrikivi» (1972)
 «Haldjasaar» (1974)
 «Pärast Haldjasaart» (1977)
 «Luigelegend» (1980, poeemid «Ööpoeem», «Sfinks sinilillega», «Vietnami aeg», «Bumerang», «Vaikus» ja «Luigelegend»)
 «Tasakaal» (1987, poeem «Maardla» tugevasti kärbitud kujul ja luuletusi)
 «Maardla» (1989, poeemi tsenseerimata, täielik tekst)
 «Usutunnistus: 250 kaksikvärssi aastaist 1984—1987» (1990)
 «Setu netu: lori-, lusti- ja lõõplaule aastaist 1983—1993 ajaliselt järgnevas ja muidu segases olekus» (1994)
 «Vabamees: 300 nelikvärssi aastaist 1966—1989» (1997)
 «Iseseisvumine: iseseisvusaastate luulet jaanuar 1988 — august 1991» (2004, koostanud Malle Rimmel)

 Публикации на русском языке
 «Утро» (1963)
 «Лиричный милиционер и тринадцать хулиганств» (1964)
 «Сфинкс с васильками» (1969)
 «После острова феи» (1977)
 «Лебединая легенда» (1980)
 «Символ веры» (1990)
 «Свободный человек» (1997)

Примечания

Ссылки 

 

Эстонские поэты
Члены КПСС
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Похороненные на кладбище Пярнамяэ